Районы местного самоуправления Квинсленда (РМС) () — определённые районы, в пределах которых учреждённые в соответствии с законодательством местные органы власти, известные как Советы, ответственны за местные службы. Определение размеров и форм районов местного самоуправления находится в ведении правительства Квинсленда. В прошлом многие районы местного самоуправления (особенно в Юго-Восточном Квинсленде и регионе Дарлинг-Даунс) были объединены или упразднены. Самые существенные из этих процессов имели место в марте 2008 года, когда 97 районов местного самоуправления и 20 советов коренных народов были объединены в рамках процесса земельной реформы. До этого времени большинство из районов местного самоуправления оставались неизменными в течение многих десятилетий, а некоторые даже существовали с момента введения местного самоуправления для региональных районов в 1879 году.

Выделяются четыре классификации органов местного самоуправления в Квинсленде:
 Городские территории (; преимущественно городские или пригородные районы)
 Регионы (; созданы после объединения в 2008 году)
 Графства (; преимущественно сельские или внешние пригородные районы)
 Малые городские территории (; малые городские районы; в настоящее время не используется)

История 
Первые районы местного самоуправления в Квинсленде появились до отделения штата от колонии Новый Южный Уэльс в 1859 году. К 1879 году почти все районы Квинсленда находились под управлением какого-либо органа местного самоуправления будь то в качестве муниципалитетов, учреждённых согласно Закону о местном самоуправлении 1878 года, или округов, учреждённых согласно Закону об окружном правлении 1879 года. С принятием Закона об органах местного самоуправления 1902 года, который отменил оба предыдущих закона и расширил полномочия советов над контролируемыми ими районами, муниципалитеты получили статус малых городских территорий (; если у них не было статуса городской территории ()), а округа стали графствами () 31 марта 1903 года. В 1915—1917 годах и повторно в 1949 году местное самоуправление юго-востока и крайнего севера Квинсленда претерпело существенные изменения. Хотя различные районы местного самоуправления всё ещё существовали, на момент вступления в силу Закона о местном самоуправлении 1936 года они, по существу, являлись лишь обозначением территории, а их органы не выполняли каких-либо практических функций. Статус городской территории () населённому пункту присваивался губернатором при соответствии ряду условий.

В 1923 году ряд местных органов власти в Брисбене были объединены в Район Брисбен, охватывавший на тот момент всю столичную область. Его совет, городской совет Брисбена, фактически стал «суперсоветом», который был наделён рядом полномочий, обычно входивших в компетенции штата. Деятельность совета Брисбена в настоящее время регламентируется Законом о Районе Брисбен 1924 года, а численность населения города составляет свыше 1 миллиона человек. Однако в связи с ростом численности населения и пригородов почти половина населения столичного Брисбена фактически проживает в соседних районах, таких как Ипсуич, Логан, Мортон-Бей и Редланд, которые все управляются согласно Закону о местном самоуправлении.

В 1989 году была создана Комиссия по избирательной и административной реформе, основной задачей которой было исследование и подготовка доклада по целому ряду реформ в общественном управлении Квинсленда, а одной из областей её деятельности было исследование Закона о местном самоуправлении 1936 года и границы местных советов. В результате, согласно её рекомендациям, лейбористское правительство Госса объединило некоторые советы и приняло новый Закон о местном самоуправлении 1993 года.

Советы коренных народов 
В середине 80-х годов, с принятием Закона о социальном обеспечении (пролива Торреса) 1984 года и Закона о социальном обеспечении (аборигенов) 1984 года, многим бывшим резервациям и миссиям аборигенов (особенно в регионе Кейп-Йорк) и нескольким островам Торресова пролива предоставили возможность создания своих общин. Для управления землями были созданы официально признанные органы управления, известные как советы общин коренных народов. У этих органов были весьма различные обязанности по сравнению с традиционными местными органами власти, в связи с особенностями земельной собственности и различиями в отношениях между советом и общиной. В 2005—07 годах эти же органы стали «Советами аборигенных графств» и «Островными советами» и получили дополнительные полномочия, присущие традиционным органам власти. Значительное их количество было объединено в 2008 году либо в Регион Торрес-Стрейт-Айлендс или в Регион Район Севера Полуострова, которые наделены особыми полномочиями, согласно Закону о местном самоуправлении, в отношениях с советами общин более низкого порядка.

Реформы 2007 года 
В апреле 2007 года правительство Битти начало обширный процесс реформы местных органов власти, согласно докладу Комиссии по реформе местного самоуправления. Это было отчасти обусловлено большим количеством финансово слабых советов с небольшой численностью населения в сельских районах, созданных ранее, когда промышленность и население оправдывали их создание. Следующий доклад комиссии от 27 июля 2007 года содержал рекомендации по массовому объединению по всей территории штата в «регионы», управляемые региональными советами и сосредоточенные на главных городах или центрах, на основе ряда критериев, таких как экономия за счёт роста производства, общность интересов и финансовая устойчивость. Некоторые изменения произошли и в гораздо бо́льших районах, к примеру — Саншайн-Кост стал управляться одним органом власти вместо трёх, графство Бодезерт было разделено на городские/планируемые городские и сельские секции и присоединено к другим районам, два соседних города Таунсвилл и Терингова были объединены в один.

Все эти процессы происходили не без сопротивления во многих из затронутых районах, была угроза вмешательства со стороны федерального правительства Говарда, которое финансировало плебисциты по объединению в декабре 2007 года, получившие в большинстве случаев отрицательные голоса касаемо объединения, но не засчитанные в связи с явкой ниже минимума допустимого австралийским законом о референдумах.

10 августа 2007 года рекомендации комиссии по объединению получили юридическую силу в Законе о местном самоуправлении (выполнении реформы) 2007 года с небольшими изменениями в названиях. В каждом новом районе был создан «Местный комитет по переходу» (МКП), состоящий из советников и сотрудников первоначальных районов, а 15 марта 2008 года старые должности официально прекратили своё существование и были проведены выборы на должностные места в новых советах.

Список районов местного самоуправления (РМС) Квинсленда

Примечания

Ссылки 
 Графства Австралии англ.англ.
 Ассоциация органов местного самоуправления Квинсленда англ.англ.

Списки:Квинсленд